(1645) Waterfield, un astéroïde de la ceinture principale

Bob Waterfield (1920-1983), joueur et entraineur américain de football américain
Peter Waterfield (né en 1981), plongeur britannique
Victoria Waterfield, personnage de fiction joué par Deborah Watling dans la série Doctor Who